Alfonso – nome proprio di persona italiano maschile
 Alfonso – municipalità della Provincia di Cavite, nelle Filippine
 Alfonso – personaggio dei fumetti e della televisione
 Alfonso – singolo di Levante del 2013